Augusta Württemberská (Augusta Alžběta; 30. října 1734, Stuttgart – 4. června 1787, Hornberg) byla členkou vévodského rodu Württemberků a sňatkem s knížetem Karlem Anselmem kněžnou z Thurn-Taxisu.

Život 
Augusta se narodila jako šesté a poslední dítě vévody Karla Alexandra Württemberského a jeho manželky Marie Augusty Thurn-Taxisové. Otec zemřel ještě před jejím narozením, a tak než v roce 1750 vstoupila do kláštera ve městě Méty, žila s matkou. V roce 1752 ji chtěl její nejstarší bratr Karel Evžen provdat za francouzského prince, což by mu pomohlo přesměrovat württemberskou politiku k Francii. Sňatek však nevyšel, a aby ušetřil na nákladech na Augustu, provdal ji bratr za Karla Anselma, 4. knížete z Thurn-Taxisu.

Manželství a potomci 
Augusta se 3. září 1753 ve Stuttgartu provdala za Karla Anselma, 4. knížete z Thurn-Taxisu, syna Alexandra Ferdinanda z Thurn-Taxisu a jeho první manželky Žofie Kristýny Braniborsko-Bayreuthské. Manželé spolu měli osm dětí:

 Marie Terezie z Thurn-Taxisu (10. července 1757 – 9. března 1776), manž. 1774 Kraft Arnošt z Oettingen-Wallersteinu (3. srpna 1748 – 6. října 1802)
 Žofie Frederika z Thurn-Taxisu (20. července 1758 – 31. května 1800), manž. 1775 Hieronim Radziwiłł (11. května 1759 – 18. září 1786),
 František Johan Nepomuk z Thurn-Taxisu (2. října 1759 – 22. ledna 1760)
 Henrika Karolína z Thurn-Taxisu (25. dubna 1762 – 25. dubna 1784)
 Alexandr Karel z Thurn-Taxisu (19. dubna 1763 – 21. dubna 1763)
 Frederika Dorotea z Thurn-Taxisu (11. září 1764 – 10. listopadu 1764)
 Karel Alexandr, 5. kníže z Thurn-Taxisu (22. února 1770 – 15. července 1827), 5. kníže z Thurn-Taxisu, manž. 1789 Tereza Meklenbursko-Střelická (5. dubna 1773 – 12. února 1839)
 Fridrich Johan Nepomuk z Thurn-Taxisu (11. dubna 1772 – 7. prosince 1805), svobodný a bezdětný

Tituly a oslovení 
 30. října 1734 – 3. září 1753: Její vévodská Jasnost vévodkyně Augusta Württemberská
 3. září 1753 – 17. března 1773: Její vévodská Jasnost dědičná kněžna z Thurn-Taxisu
 17. března 1773 – 1776: Její vévodská Jasnost kněžna z Thurn-Taxisu
 1776 – 4. června 1787: Její vévodská Jasnost kněžna Augusta z Thurn-Taxisu, vévodkyně württemberská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Württemberkové
Thurn-Taxisové
Thurn-Taxiské kněžny
Württemberské vévodkyně
Narození v roce 1734
Narození 30. října
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí v roce 1787
Úmrtí 4. června
Ženy